Compensación económica puede referirse a:

 Una indemnización de perjuicios.
 La figura de la compensación económica del Derecho de familia chileno.